At the End of the Day – album del 2004 dei Disagree
At the End of the Day – album del 1998 dei Galactic Cowboys
At the End of the Day - Un giorno senza fine – film del 2011 diretto da Cosimo Alemà